Списъкът представя съществуващи и вече несъществуващи производители и марки на мотоциклети произвеждани в Европа. Информацията в табличен вид е базирана на фирмени или други документи и енциклопедията „The Encyclopedia of the motorcycle“ съставена от Peter Henshaw и публикувана през 2000 година.

Австрия

Англия

Армения

Беларус

Белгия

България

Великобритания

Германска демократична република

Германия

Грузия

Дания

Естония

Ирландия

Хърватия

Испания

Италия

Латвия

Остров Ман

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Словения

СССР, Русия

Уелс

Унгария

Франция

Холандия

Чехия

Швейцария

Швеция

Шотландия

Югославия

Вижте също 
 Списък на мотоциклетни марки
 Списък на мотоциклетни марки от Германия
 Мотоциклет

Бележки 

Списъци за техника

Икономика на Европа